200 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2017. Eliminacje i półfinały miały miejsce 25 lipca, a finał 26 lipca.

Swój trzeci tytuł mistrzyni świata i jednocześnie siódmy medal mistrzostw globu w tej konkurencji zdobyła Włoszka Federica Pellegrini, uzyskawszy czas 1:54,73. Drugie miejsce zajęły ex aequo Amerykanka Katie Ledecky i Australijka Emma McKeon. Obie pływaczki zakończyły wyścig finałowy z czasem 1:55,18.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderki światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodniczki z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2017 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 25 lipca o 9:49.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 25 lipca o 18:44.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się 26 lipca o 17:32.

Przypisy 

K